Soul se refiere a:

 Soul, un estilo musical.
 Soul food, una gastronomía estadounidense.
 Kia Soul, un modelo de automóvil.
 Soul Eater Evans personaje principal del anime y manga que lleva por nombre Soul Eater.
 Soul, película producida por Pixar en 2020.